Eitoku – il periodo della storia giapponese compreso fra il 1381 ed il 1384.
 Eitoku – pseudonimo di Kano Kuninobu, noto pittore giapponese.
 Eitoku – cratere della superficie di Mercurio.